Lány mají více významů

 množné číslo od slova lán
 Lány (okres Kladno) – obec v okrese Kladno, do 2007 okres Rakovník
 Lány (zámek, okres Kladno) – letní sídlo československých a českých prezidentů
 Lánská obora
 Lánská koněspřežka – druhá nejstarší veřejná železnice v kontinentální Evropě
 Lány (Lednicko-valtický areál) – lovecký zámeček u Břeclavi
 Lány (okres Chrudim) – obec v okrese Chrudim
 Lány (okres Havlíčkův Brod) – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Lány u Dašic – obec v okrese Pardubice
 Lány (Lázně Bělohrad) – část obce Lázně Bělohrad v okrese Jičín
 Lány (Červené Janovice) – část obce Červené Janovice v okrese Kutná Hora
 Lány (Kostomlaty nad Labem) – část obce Kostomlaty nad Labem v okrese Nymburk
 Lány (Litomyšl) – část města Litomyšl v okrese Svitavy
 Lány (Svitavy) – část města Svitavy v okrese Svitavy
 Lány na Důlku – část města Pardubice v okrese Pardubice
 Lányové – uherský rod Lányi, z Lány, Láni
 Nové Lány – část obce Malšice v okrese Tábor
 Staré Lány – část obce Malšice v okrese Tábor

Externí odkazy